José Brechner Zuker (Cochabamba, Bolivia, 1954) es un analista político internacional y periodista sindicado boliviano. 

Nació en Bolivia en 1954. En su carrera política, ocupó el cargo de diputado nacional y embajador. Fue miembro fundador del partido Acción Democrática Nacionalista, de tendencia liberal-conservadora. Presidió la Comisión de Política Internacional del Congreso Nacional de Bolivia y actuó diplomáticamente como representante oficial del país ante diversos foros internacionales. Brechner es activo defensor de la democracia,las libertades y derechos del individuo, la economía de mercado, y la propiedad privada.

Actualmente se desempeña como columnista de opinión, analista internacional y consultor político. Sus artículos se publican regularmente en conocidos y prestigiosos diarios de circulación cotidiana tales como Los Tiempos, Correo del Sur y La Prensa de Bolivia, El Nuevo Herald de Estados Unidos, La Nación de Costa Rica, La Prensa de Panamá, El Comercio de Perú, el Diario de Yucatán, El Periódico de Guamemala, La Prensa de Nicaragua, El Veraz de Puerto Rico, El Diario de Hoy de El Salvador. También es publicado en innumerables periódicos digitales, siendo los más relevantes Libertad Digital de España, el Diario de América de EE. UU. y El Reloj de Israel.

Biografía 

José Brechner Zuker nació en la ciudad boliviana de Cochabamba en 1954, en el seno de una familia judía. Exdiputado y embajador, (1985-1989), fue miembro fundador del partido Acción Democrática Nacionalista de tendencia liberal-conservadora. Presidió la comisión de Política Exterior del Congreso Nacional de Bolivia y actuó como representante oficial del país ante distintos foros y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante su actividad congresal fue honrado por todos los órganos de prensa acreditados en Bolivia, con el reconocimiento al parlamentario más notable de su país. 

Columnista de opinión y analista político con presencia regular en diarios de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y el Medio Oriente, es el periodista boliviano más leído en el mundo. Participó en importantes programas televisivos norteamericano: "60 Minutes", "The MacNeil/Lehrer Report" y es invitado habitual de medios internacionales: NTN24; CNN . Brechner es activo defensor de la democracia, la propiedad privada, la economía de mercado y las libertades y derechos del individuo. 

José Brechner es hijo de Samuel Brechner, un intelectual socialista nacido en Polonia,  que ocupó el cargo de Secretario de Prensa, Cultura y Propaganda en el gobierno de Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial. Sobreviviente de Auschwitz, Samuel Brechner emigró a Bolivia, donde se casó con Esther Zuker, tuvieron cuatro hijos (tres mujeres y un varón) y se desarrolló como próspero industrial en el ramo textil.

La actividad política de José Brechner empezó a desarrollarse a los 13 años, cuando se vio envuelto con la guerrilla comandada por Ernesto Ché Guevara. Como no comulgaba con la ideología ni las tácticas de la guerrilla, sino con una línea liberal y democrática, dejó Bolivia, y se fue a Buenos Aires donde concluyó la secundaria. En el ínterin viajó por un año, de voluntario, a Israel donde participó de la vida comunitaria en distintos Kibutz.

Finalizado el colegio en Argentina en 1972, José Brechner viajó a Estados Unidos a realizar estudios universitarios, inicialmente en Psicología, más decidió dedicarse a las Relaciones Internacionales, la Diplomacia, y el Periodismo, que lo destacarían mundialmente.

Sería recién en 1978 que vuelve a la política buscando una alternativa democrática afín a sus principios liberales-conservadores. Al no encontrar una fuerza política coincidente con sus ideales, comienza a adquirir vigencia en el ambiente periodístico escribiendo  artículos que cuestionaban la falta de opciones existentes a consecuencia de las dictaduras militares que gobernaron Bolivia.

Es en ese escenario que otros bolivianos de pensamiento convergente lo invitan a fundar un nuevo partido: Acción Democrática Nacionalista (ADN). Asumió el cargo de Secretario Ejecutivo del partido en Cochabamba, Secretario de Relaciones Internacionales, posteriormente llegaría a Jefe de ADN. Brechner se dedicó profusamente a promover los conceptos tradicionales de la democracia liberal.  

Debido a las diferencias de criterio en la conducción del partido que lo separaban del jefe de ADN, el General Hugo Banzer Suárez, cuya sustancia autoritaria se tornó dominante dentro de esa entidad política. Brechner renunció a ADN desde el Legislativo. 

Para 1981 la situación en Bolivia se torna inestable, y en un cruento golpe de Estado, el General Luis García Meza toma el poder, destruyendo la incipiente democracia.  Brechner con algunos de sus copartidarios inician actividades clandestinas para derrocar al régimen autocrático. Tardarían casi un año en concretar la caída del dictador, y después de esporádicos gobiernos militares que le siguieron, la democracia fue reinstaurada en el país hasta nuestros días. 

Con la institucionalidad jurídica y democrática vigente, en 1985 es elegido diputado, convirtiéndose en el primer parlamentario y embajador judío en la historia de Bolivia.

Enlaces externos 
Página oficial
Ficha de Autor de José Brechner en Diario de América

Nacidos en Cochabamba
Asquenazíes
Judíos de Bolivia
Políticos de Bolivia
Periodistas de Bolivia